

Astronomia
 Elmer – cratere lunare
 2493 Elmer – asteroide della fascia principale

Geografia
Stati Uniti d'America
 Elmer – township della Contea di Oscoda, Michigan 
 Elmer – township della Contea di Sanilac, Michigan 
 Elmer – città della Contea di Macon, Missouri
 Elmer – borough della Contea di Salem, New Jersey
 Elmer – città della Contea di Jackson, Oklahoma

Onomastica
 Elmer – nome proprio di persona inglese maschile

Televisione
 Elmer – personaggio di Due fantagenitori